ICTF steht für:

 Intermodal Container Transfer Facility, siehe Port of Baltimore
 International Capture The Flag
 International Collegiate Theatre Festival
 International Commission on the Taxonomy of Fungi
 International Conference on Thin Films
 International Credit and Trade Finance Association
 Internet Content Task Force, siehe Eco – Verband der Internetwirtschaft
 Iraqi Counter Terrorism Force, siehe Irakische Streitkräfte #Spezialeinsatzkräfte ISOF

Abkürzung